Список самых продаваемых синглов по годам (Великобритания) (UK Singles Chart) включает музыкальные синглы, проданные наибольшим тиражом в течение года в Великобритании. Составлен на основе еженедельных списков «The Official Charts Company» (ОСС) и журнала «Music Week» (лучшие 75).

Самым продаваемым британским синглом всех времен является «Candle in the Wind 1997» Элтона Джона, который был продан в количестве 4 770 000 экземпляров.

Список по годам 

* — благотворительная акция

См. также 
 UK Albums Chart
 UK Singles Chart
 Billboard 200
 Список самых продаваемых альбомов года (Великобритания)

Примечания

Литература 
 
 

Списки синглов № 1 в Великобритании
Списки бестселлеров